Плато́к:
 Платок — кусок ткани, обычно квадратный или треугольный, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий её.
 Плат Вероники — католическая святыня и одноименное созвездие.
 Платки — фильм.